

Cosmetici 
 Mascara – cosmetico noto anche come rimmel

Geografia 
 Mascara – città dell'Algeria nordoccidentale
 Provincia di Mascara – una delle 48 province (wilaya) dell'Algeria

Altro 
 Giuseppe Mascara – calciatore italiano
 Frank Mascara – politico statunitense
 Mascara – film diretto da Patrick Conrad